INB est un sigle qui peut signifier :
 installation nucléaire de base, un terme consacré dans le secteur nucléaire français, et défini par un décret de loi ;
 Instituto Nacional de Bioinformatica, l'institut national de bio-informatique d'Espagne.